Паства —  обобщающее название не принадлежащих к клиру христиан — мирян.
 Паства —  деревня в Псковской области России, муниципальное образование Бежаницкое Бежаницкого района.
 Паства —  фильм режиссёра Андрю Лау.